Владимир Владимирович Подгорецкий (род.19 июля 1978, Москва, Россия)  -  российский композитор, дирижёр, кинорежиссёр и сценарист.

Автор музыки к таким фильмам как "Игра в Правду", Анимационному сериалу "Джинглики", сериалу "Комиссарша" и другим. Создатель и дирижёр первого в России симфонического оркестра и хора для удалённой записи через интернет на студии Мосфильм.

Биография 
В 2001 году  окончил  колледж  при государственном музыкально-педагогическом институте имени М. М. Ипполитова-Иванова и  поступил в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Факультет дирижирования. Окончил в 2006 году. 

В 2006 году создал этно-мюзикл «Дети Солнца» (выступил в качестве автора идеи,  сценариста и композитора,  режиссёр-постановщик — Иван Фадеев), премьера которого состоялась 16 и 17 апреля 2007 года в Москве в ДК им. Зуева.. «Подобного синтетического проекта, объединившего в себе множество различных жанров, театральная Москва ещё не видела<…> Драматический спектакль со стремительно развивающимся сюжетом, танцевальным шоу на основе современной хореографии и молодёжных стилей, народными песнями Древней Руси в современных обработках, приёмами видео-инсталляции и многим другим» (газета «Новые известия» 13.04.2007).  Главные роли в этно-мюзикле исполнили Виктор Вержбицкий, Глеб Матвейчук и Екатерина Астахова.  

В 2007 году создал музыку к балету «Снегурочка»  по пьесе  А.Н.Островского, поставленному в том же году в Москве на сцене Детского музыкального театра им Н.И. Сац. По словам Б. Тарасова, «композитор сочинил очаровательную современную музыку, пронизанную темами русских обрядов и народных праздников» (газета «Россия»№ 051). Спектакль вошёл в репертуар театра и регулярно исполнялся до 2015 года. "Современный балет по пьесе Александра Островского – одна из самых необычных постановок театра. В ней классика переплетается с модерном, элементы гимнастики сочетаются с акробатикой. Нестандартна и музыка: народные мелодии соединяются с ультрапродвинутой электроникой". 

В 2009 году выступил композитором на фильме "Чудес не бывает"  и телевизионного сериала "Куклы Колдуна"  кинокомпании Феникс фильм.

В 2009 году стал победителем стипендии по программе Фулбрайт  на  получение высшего образование в университетах США и прошёл курс  по обучению  на композитора кино  в Университете Северной Каролины, Школа Искусств (UNCSA). 

в 2010 году продолжил обучение по специальности композитора кино в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Так же  в этом году  прошёл стажировку в  компании  Ханса Циммера Remote Control Productions  и позднее продолжил работать ассистентом с одним из ведущих композиторов этой компании  Атли Эрварссоном .

Создал аранжировки и оркестровки для таких голливудских фильмов как: "Орёл Девятого легиона" («The Eagle»), «Время ведьм» («Season of the Witch»), «Охотники на ведьм» («Hansel and Gretel: Witch Hunters»), компьютерная игра World of Warcraft ( компания Blizzard, 2012) и др. 

в 2010 году  выступил организатором и дирижёром первой в России записи оркестра  через сеть интернет на студии Мосфильм,   записав музыку для американского документального фильма «From Nothing, Something», где  так же выступил оркестровщиком и аранжировщиком музыки. 

В 2012 году участвовал в оркестровке  музыки для альбома известной певицы Патрисии Каас «Kaas chante Piaf». (композитор Абель Коженёвский) 

в 2013 году  написал музыку для фильмов “Игра в правду” (компания Базелевс, режиссёр Виктор Шамиров, продюсер Тимур Бекмамбетов) и фильма “Эйнштейн –теория любви” ( компания SF productions, режиссёр Елена Николаева), Сериал "Версия" (Продюсерский центр "Кедр").

В последующие годы создал музыку для анимационного сериала "Джинглики" (Open Alliance Media) , полнометражного фильма "Мотылёк" (реж. Константин Худяков), 8ми серийного сериала "Комиссарша" (Mars Media), комедии "Каникулы президента", а также   выступил аранжировщиком дополнительной музыки для фильма "Великий Уравнитель" (The Equalizer) Компания Коламбия Пикчерз (США) в  сотрудничестве с композитором  фильма Гарри Грегсон-Уильямсом.

в 2016 году в качестве сценариста,  режиссёра и композитора создал короткометражный фильм "Не мой", фильм был отобран для участия в международном фестивале короткометражного кино в Майями.  

С 2017 года  выступал организатором и дирижёром симфонического оркестра  и хора  для записей музыки на удалении, через сеть интернет на студии Мосфильм  - Moscow Bow Tie orchestra and choir. В качестве дирижёра  оркестра и аранжировщика записал на студии Мосфильм музыку к  различным  фильмам, включая фильм ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте" (Lionsgate-USA) анимационный фильм "Дорога домой" (Netflix Animation Studio-USA), спорт драма "12 Могучих сирот" /  (Carte Blanche company film company-USA)  фильм ужасов "Dweller", исторический экшн "Последние рыцари" (Lionsgate company- USA) и другим.. 

В 2018 году поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссёров, мастерскую игрового кино под руководством В. Хотиненко, В. Фенченко и П. Финна.   В 2019 году снял короткометражный фильм на собственный сценарий "Terra Visionis", премьера которого состоялась в 2 декабря 2019 года. Фильм был принят в основную программу таких фестивалей как  HollyShorts film festival, Los Angeles short film Festival, Buenos Aires International Film Festival, Полу-финалист международного кинофестиваля в Осло и другие. 

В  2021 году в качестве сценариста и режиссёра снял художественный фильм HOMO SOVETICUS  и в данное время фильм находится на стадии пост продакшна.

Награды и стипендии 
Программа-стажировка для композиторов кино от Института Сандэнс и международного кино фестиваля Сандэнс (США) 2013г 

Программа-стажировка для композиторов кино от союза композиторов и поэтов США в Лос Анджелесе (США) 2011г

Стажировка в компании Ханса Циммера Remote Control Productions (США) 2011г 

Стипендия на обучение от компании авторских прав BMI имени композитора Джерри Голдсмита для молодых композиторов (USA). 2010г 

Стипендия от программы Фулбрайт на обучение в США по 2х летней программе master degree. 2009г.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Владимира Подгорецкого

Владимир Подгорецкий - IMDB

Владимир Подгорецкий - Kinopoisk